Karlsruhe (stad), een stad in Duitsland (deelstaat Baden-Württemberg)
Landkreis Karlsruhe, een Landkreis in Duitsland
Regierungsbezirk Karlsruhe, een Regierungsbezirk in Duitsland
Karlsruhe (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
SMS Karlsruhe, een marineschip
Karlsruhe (kruiser), een Duitse kruiser uit de Tweede Wereldoorlog
Karlsruhe (kunstacademie)

Duitse voetbalclubs:
Karlsruher FC Phönix
Karlsruher FV
Karlsruher SC